Arledge est un patronyme porté notamment par :

 John Arledge (1907-1947),  acteur américain ;
 Roone Arledge (1931-2002), personnalité américaine dans le domaine de la radiodiffusion.